Тревьер:

 Тревьер — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Тревьер — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.